Carmel kan avse:

 Carmel (vin) – ett vinmärke från Israel
 Carmel-by-the-Sea – en amerikansk dramafilm från 2012, se The Forger

Geografi

Australien 

 Carmel (del av en befolkad plats), Western Australia, Kalamunda,

Sydafrika 

 Carmel (berg), Norra Kapprovinsen, Siyanda District Municipality,

USA 

 Carmel, Indiana, ort, Hamilton County, 
 Carmel, New York, countyhuvudort, Putnam County, 
 Carmel, Maine, Penobscot County, 
 Carmel-by-the-Sea, ort, Kalifornien, Monterey County,

Se även 
 Karmel